может означать следующее:

Города 
 Асахи — город в японской префектуре Тиба.

Районы городов 
 Асахи — район в городе Осака.
 Асахи — район в городе Иокогама.

Посёлки 
 Асахи — посёлок в префектуре Айти.
 Асахи — посёлок в префектуре Фукуи.
 Асахи — посёлок в префектуре Хоккайдо.
 Асахи — посёлок в префектуре Миэ.
 Асахи — посёлок в префектуре Окаяма.
 Асахи — посёлок в префектуре Симане.
 Асахи — посёлок в префектуре Тояма.
 Асахи — посёлок в префектуре Ямагата.

Сёла 
 Асахи — село в префектуре Гифу.
 Асахи — село в префектуре Ибараки.
 Асахи — село в префектуре Нагано.
 Асахи — село в префектуре Ниигата.
 Асахи — село в префектуре Ямагата.
 Асахи — село в префектуре Ямагути.

Реки 
 Асахи — река в префектуре Окаяма, Япония.

Компании 
 Asahi Breweries — японская пивоваренная компания.
 Асахи симбун — японская газета.
 TV Asahi — японская телевизионная сеть.
 Asahi Glass — японская компания, производящая стекло.
 Asahi Kasei — японская компания, производящая химикаты.

Персоналии 
 Асахи, Кэнтаро — японский волейболист.

Другое 
 «Асахи» — броненосец, использовавшийся флотом Японии во время русско-японской войны.
 «Асахи» — эскадренные миноносцы морских сил самообороны Японии.
 Асахи-модзи — варианты японских иероглифов, используемые в газете «Асахи симбун».
 Асахи — вулкан на острове Хоккайдо.
 Премия Асахи — приз, вручаемый газетой «Асахи симбун» отдельным людям и коллективам за выдающийся вклад в искусство и науку.
 Асахи — популярная в 1990-е годы марка электронных часов.